Yan puede referirse a:

Emperador Yan (炎帝, emperador de la llama); gobernante de China a comienzos del II milenio a. C..
Estado Yan, uno de los Reinos Combatientes (China, siglo IV a. C. al siglo II a. C.).

No debe confundirse con yang, término filosófico oriental (yin y yang)

 Lugares con ese nombre:
Yan'an, ciudad de la provincia de Shaanxi (China actual).
Yan, Kedah, ciudad del estado de Kedah, en Malasia.
Penn Yan, lugar del estado de Nueva York, en Estados Unidos.
Saint-Yan, población de Borgoña, en Francia.

 Transliteraciones de nombres en varios idiomas:
Yan, en idioma chino.History of Chinese surname Yan; Yan Family homepage
Yan, Yahn o Jan, pronunciación del nombre Juan en holandés, germánico septentrional y en las lenguas eslavas occidentales (en eslovaco: Ján).
Yan o Ian, transliteración del nombre "Ян" del idioma ruso (conviene no confundirlo con el nombre Ian, con acento prosódico en la "I", muy común en las Islas Británicas).

 Personas con ese nombre:
Yan Fu
Yan Zi
Romina Yan
Mo Yan
Xia Yan
Yan Gamarnik
Yan piero
Yan, seudónimo del fotógrafo Jean Dieuzaide.

 Conceptos con ese nombre:
Muk Yan Jong, concepto del Kung-fu.
Yan (Memorias de Idhún), una raza de ese mundo imaginario.

 Animales:
 Yan, un género de anfípodo.

Notas